Les dernières cartouches ou la dernière cartouche est une expression qui fait référence à la défense de Bazeilles par la Division Bleue en 1870. Elle peut désigner :

 la Maison de la dernière cartouche, un musée militaire installé à Bazeilles ;
 Les Dernières Cartouches, tableau patriotique d'Alphonse de Neuville ;
 La Guerre de 1870. Les dernières cartouches, documentaire sur la guerre de 1870.

Voir aussi